Clube FM Alto Uruguai é uma emissora de rádio emissora de rádio brasileira concessionada em Gaurama, porém sediada em Erechim, ambas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Opera no dial FM, na frequência 90.7 MHz, e é afiliada à Rede Clube FM.

História 
Inaugurada em 2014 com o nome Rede Colinas, possui sua concessão e torre de transmissão na cidade de Gaurama, Rio Grande do Sul, e seu foco comercial é na cidade de Erechim. Até 2016, possuía equipe esportiva que fazia a cobertura dos jogos do Ypiranga Futebol Clube.

Em 11 de abril de 2016, entrou em rede com a Transamérica Hits, parceria que durou até o fim da rede nacional anunciado em 2019.

No dia 11 de novembro de 2019, houve a confirmação de que todas afiliadas da Transamérica Hits que integram a Rede Colinas passariam a transmitir a Rede Clube FM a partir do dia 18 de novembro de 2019.

Ligações externas 

Alto Uruguai
Estações de rádio de Erechim
Estações de rádio fundadas em 2014